Ансбахер Штрассе ( — «улица Ансбахерская») — улицы в Германии, названные в честь города Ансбах, Бавария:

 Ансбахер Штрассе — улица в Берлине.
 Ансбахер Штрассе — улица в Дюссельдорфе.
 Ансбахер Штрассе — улица в Магдебурге.

Примечания